Royen kan som auktorsförkortning betyda:

 Adriaan van Royen
 David van Royen
 Pieter van Royen

Robotskapade auktorsförkortningar